Kalyniwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Kalyniwschtschyna (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch
 Kalyniwschtschyna (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw